Bark at the Moon — третій сольний альбом Оззі Осборна, який був випущений 15 листопада 1983 року.

Список пісень 
 «Bark at the Moon» — 4:16
 «You're No Different» — 5:00
 «Now You See It (Now You Don't)» — 5:04
 «Rock 'n' Roll Rebel» — 5:26
 «Centre of Eternity» — 5:23
 «So Tired» — 3:57
 «Slow Down» — 4:17
 «Waiting for Darkness» — 5:14

Джерела 
 Bark at the Moon  allmusic
 Bark at the Moon  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records